Mrzlo Polje (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Mrzlo Polje (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško